Andreas Lehne – storico dell'arte e conservatore austriaco
 Fredric Lehne – attore statunitense
 Klaus-Heiner Lehne – politico tedesco
 Terje Lehne – ex sciatore alpino norvegese
 Thomas Lehne Olsen – calciatore norvegese, attaccante